Джеймс I может означать:
 Яков (Джеймс) I (1566—1625) — король Англии.
 Джеймс I (1854—1898) — князь Тринидада.
 Джеймс I — король Вульдштейна.